Франц Куллак (; , Берлин — , там же) — немецкий  и . Сын и ученик Теодора Куллака.

Написал оперу «Ines de Castro», «Юбилейную увертюру» для оркестра, ряд фортепианных пьес и романсов. Автор многочисленных фортепианных переложений оркестровой музыки (в том числе сочинений Моцарта и Бетховена). Бетховенскому пианизму посвятил отдельное исследование, опубликовал также «Лекцию о музыке конца XIX столетия» (). Составил ряд учебных пособий: «Der erste Klavierunterricht», «Der Fortschritt im Klavierspiel», «Die Harmonie auf dem Klavier» и т. д.

После смерти отца в 1882 году принял руководство основанною им Новой Академии музыки, однако уже в 1890 г. закрыл её.

Примечания

Источники 
 

Академические музыканты Германии